{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (83401) - || 2001 SU32 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83402) - || 2001 SC33 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83403) - || 2001 SK33 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83404) - || 2001 ST33 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83405) - || 2001 SD35 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83406) - || 2001 SF35 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83407) - || 2001 SO36 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83408) - || 2001 SU36 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83409) - || 2001 SE37 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83410) - || 2001 SN37 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83411) - || 2001 SE38 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83412) - || 2001 SW38 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83413) - || 2001 SZ38 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83414) - || 2001 SA39 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83415) - || 2001 SR40 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83416) - || 2001 SH41 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83417) - || 2001 ST41 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83418) - || 2001 SG42 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83419) - || 2001 SA43 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83420) - || 2001 SH43 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83421) - || 2001 ST43 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83422) - || 2001 SV43 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83423) - || 2001 SA44 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83424) - || 2001 SC44 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83425) - || 2001 SP44 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83426) - || 2001 SS44 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83427) - || 2001 SV44 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83428) - || 2001 SR45 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83429) - || 2001 SG46 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83430) - || 2001 SN46 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83431) - || 2001 SR47 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83432) - || 2001 SE48 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83433) - || 2001 SH50 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83434) - || 2001 SY50 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83435) - || 2001 SO53 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83436) - || 2001 SY54 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83437) - || 2001 SE55 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83438) - || 2001 SN55 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83439) - || 2001 SJ56 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83440) - || 2001 SK56 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83441) - || 2001 SL56 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83442) - || 2001 ST56 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83443) - || 2001 SF57 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83444) - || 2001 SA58 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83445) - || 2001 SF58 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83446) - || 2001 SL58 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83447) - || 2001 SX58 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83448) - || 2001 SX59 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83449) - || 2001 SM60 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83450) - || 2001 SP60 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83451) - || 2001 SR60 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83452) - || 2001 SG62 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83453) - || 2001 SS62 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83454) - || 2001 SY62 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83455) - || 2001 SB63 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83456) - || 2001 SD63 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83457) - || 2001 SG63 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83458) - || 2001 SN63 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83459) - || 2001 SS64 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83460) - || 2001 SQ65 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83461) - || 2001 SV66 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83462) - || 2001 SC68 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83463) - || 2001 SP69 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83464) Irishmccalla || 2001 SM73 || 19 september 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (83465) - || 2001 SV74 || 19 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83466) - || 2001 SB75 || 19 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83467) - || 2001 SE75 || 19 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83468) - || 2001 SP75 || 19 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83469) - || 2001 SV75 || 19 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83470) - || 2001 SF76 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83471) - || 2001 SO76 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83472) - || 2001 SG78 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83473) - || 2001 SA79 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83474) - || 2001 SS79 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83475) - || 2001 SL80 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83476) - || 2001 SL81 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83477) - || 2001 SD82 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83478) - || 2001 ST83 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83479) - || 2001 SW83 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83480) - || 2001 SE86 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83481) - || 2001 SO88 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83482) - || 2001 SO90 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83483) - || 2001 SC93 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83484) - || 2001 SH93 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83485) - || 2001 SY95 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83486) - || 2001 SK97 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83487) - || 2001 SY97 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83488) - || 2001 SK105 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83489) - || 2001 SW105 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83490) - || 2001 SB106 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83491) - || 2001 SA107 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83492) - || 2001 SE107 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83493) - || 2001 SN111 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83494) - || 2001 SZ113 || 20 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83495) - || 2001 ST114 || 20 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83496) - || 2001 SJ115 || 20 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83497) - || 2001 SV116 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83498) - || 2001 SY116 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83499) - || 2001 SJ117 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83500) - || 2001 SA118 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten